

Geografia 

Floridablanca, sito archeologico dell'Argentina
Floridablanca, comune della Colombia nel Dipartimento di Santander
Floridablanca, municipalità delle Filippine nella Provincia di Pampanga

Persone 

José Moñino y Redondo, conte di Floridablanca, politico spagnolo